Un sulfure de cobalt est un composé chimique du soufre et du cobalt, donc de formule chimique  où n et m ont en principe des valeurs entières (mais les sulfures de cobalt sont souvent non stœchiométriques). Les sulfures de cobalt sont généralement noirs, semi-conducteurs et insolubles dans l'eau.

Les sulfures de cobalt sont présents dans la nature, sous la forme de différents minéraux :
 la cattiérite, de formule  (), isomorphe de la pyrite ;
 la jaipurite, de formule  () ;
 la linnaéite, de formule  (), isomorphe de la magnétite ;
 la cobaltpentlandite, de formule , isomorphe de la pentlandite.
Dans ces minéraux, le cobalt est souvent substitué partiellement par le nickel et le fer.

Notes et références 

Composé du cobalt
cobalt